Калькуттский метрополитен (, ) — система городского пассажирского транспорта в одном из крупнейших городов Индии — Калькутте. Открылся в 1984 году, став первым метрополитеном Индии. Состоит из одной действующей и одной строящейся линии.

История 
После независимости Индии в 1947 году, страна испытывала серьёзные проблемы с транспортной инфраструктурой. В 1949 году губернатор Западной Бенгалии объявил о начале проектирования метрополитена. Началось строительство метро в 1969 году. Для этого были приглашены специалисты из СССР (ЛенМетроПроект) и Восточной Германии. Они начали строительство метро на трёх участках.

24 октября 1984 года состоялось открытие метрополитена.

Система 
Метро состоит из двух действующих, но не связанных между собой линий, в проекте предусмотрено ещё 4 линии метро.

Подвижной состав 
Поезда Калькуттского метро используют Индийскую колею — 1676 мм, которая шире Европейской и Русской. Поезда ходят в восьмивагонном исполнении.

Станции 
В системе имеется 2 линии и 34 станции, 17 из которых под землёй. Почти все станции имеют островные платформы. Примерное среднее расстояние между станциями — 1,14 км.

Безопасность 
На всех станциях метро установлены камеры видеонаблюдения.

См. также 
 Калькуттский троллейбус

Примечания

Ссылки 
 Сайт 1-й линии
 Сайт 2-й линии
 Метро на сайте Urbanrail
 Сайт индийских железных дорог
 Звук метро

Метрополитены Индии
Линии метрополитена, построенные в 1984 году